Dual Balancer Shafts (motorfietstechniek)
Deep Brain Stimulation: neurochirurgische techniek, waarbij een hersengedeelte wordt stilgelegd door een in dat hersengedeelte geplaatste elektrode, die de impulsen van een onder het sleutelbeen geplaatste stimulator doorgeeft. Wordt onder meer toegepast bij de ziekte van Parkinson.
Digital Control System: Het hardware gedeelte van een nieuw systeem voor het besturen van N/Ho modelbanen, beschikbaar vanaf de zomer van 2010.
vV DBS, een voetbalclub uit Strijp
DBS, een voormalige hockeyclub uit Groningen (1928-1936)